Bergen-Enkheim, distretto locale (Ortsbezirk) della città tedesca Francoforte sul Meno
221516 Bergen-Enkheim, asteroide